Епархия Арасатубы () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Арасатуба, Бразилия. Епархия Арасатубы входит в митрополию Ботукату. Кафедральным собором епархии Арасатубы является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 

23 марта 1994 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу «Progrediens usque», которой учредил епархию Арасатубы, выделив её из епархии Линса.

Ординарии епархии 

 епископ José Carlos Castanho de Almeida (1994–2003) 
 епископ Sérgio Krzywy (2004 — по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
 Булла Progrediens usque

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Бразилии